Holly Springs (Geórgia)
Holly Springs (Carolina do Norte)
Holly Springs (Mississippi)
Ou ainda:
Mount Holly Springs

Desambiguações de topônimos